Университетский медицинский центр Южной Невады, также известный как UMC — некоммерческая государственная больница Лас-Вегаса (Невада). Больница была основана в 1931 году. Это единственный медицинский центр, который принадлежит комиссии округа Кларк.

Особенности 
Имеется вертолетная площадка. Станция используется при чрезвычайных ситуациях.

Известные люди 
Известные люди, которые были пациентами больницы: 
 Тупак Шакур (хип-хоп-исполнитель)
 Рой Хорн (фокусник — артист)
 Кенни Гинн (губернатор Невады)
 Дэн Велдон (гонщик)

Примечания 

Больницы США
Лас-Вегас